Лили Бордан (венг. Lili Bordán; род. 12 марта 1982, Нью-Йорк, США) — американская актриса венгерского происхождения.

Биография 
Лили Бордан родилась в Нью-Йорке, в семье венгерской актрисы Ирен Бордан. Обучалась в Sarah Lawrence College, где изучала театральное искусство и западную литературу 19 века. Затем обучалась актёрскому мастерству у Сьюзан Бэтсон. Закончив учебу, переехала в Венгрию.

Карьера 
10 января 2010 года стало известно, что Бордан сыграет доктора Бекку Келли в телевизионном проекте «Звездный Крейсер Галактика: Кровь и Хром». В 2015 сыграла небольшую роль репортёрши Блэр в фильме «Марсианин».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США